Von Augsburg ist der Beiname oder Herkunftsname folgender Personen:
* Afra von Augsburg († 304), Märtyrerin
 Heinrich von Augsburg († 1083), Domherr von Augsburg, Verfasser eines Lehrgedichts
 Ulrich von Augsburg (890–973), Bischof von Augsburg, Heiliger